Alle kan henvise til flere artikler:

 Alle (Vorgod Sogn)
 Alle (slægt) – en alkefugle slægt, der kun indeholder arten søkonge
 Allé – en vej med træer på siderne